Å — літера деяких латинських алфавітів, зокрема скандинавських мов.
 Å — позначення ангстрема (у фізиці).

Географія 
Назву Å мають кілька населених пунктів Норвегії:
 О (Москенес)